Дженерали Лейдис Линц 2011 е 25-ото издание на Дженерали Лейдис Линц. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Линц, Австрия от 10 до 16 октомври. Ана Иванович трябва да защитава титлата си, но не се включва в схемата. Поставената под номер 1 Петра Квитова надиграва на финала Доминика Цибулкова с 6 – 4, 6 – 1. На двойки Рената Ворачова и Барбора Захлавова-Стрицова са победителки от Дженерали Лейдис Линц 2010, но само Захлавова-Стрицова участва с партньорка Ивета Бенешова, като двете отпадат на четвъртфиналите. Трофеят печелят Марина Еракович и Елена Веснина след победа над немската двойка Гьоргес / Грьонефелд.

Поставени тенисистки 
  Петра Квитова (шампионка)
  Андреа Петкович (отказва се поради контузия на дясното коляно)
  Йелена Янкович (полуфинал)
  Анастасия Павлюченкова (осминафинал)
  Сабине Лисицки (1 кръг)
  Юлия Гьоргес (осминафинал)
  Доминика Цибулкова (финал)
  Даниела Хантухова (четвъртфинал)
  Флавия Пенета (осминафинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Жисела Дулко /  Флавия Пенета (четвъртфинал, отказват се поради травма на лявото бедро на Пенета)
  Натали Грандин /  Владимира Ухлиржова (осминафинал)
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова (четвъртфинал)
  Марина Еракович /  Елена Весинна (шампионки)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Дженерали Лейдис Линц